Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2010 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 12 по 19 декабря 2009 года в Дебрецене (Венгрия) и Нарве (Эстония). Победители групп получили право играть в группу B первого дивизиона чемпионата мира 2011 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в третий дивизион чемпионата мира 2011 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Азии и одна из Северной Америки. Сборные Венгрии и Эстонии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Андер Алькайн
 Защитник:  Стивен Ли
 Нападающий:  Иштван Барталиш

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Стивен Ли
  Хуан Муньос
  Балаш Шомогьи
  Диего Кантон
  Ху Тянью
  Чун Йеон Джун

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Геллерт Ручуй
 Защитник:  Нерюс Алишаускас
 Нападающий:  Тадас Кумеляускас

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Джордан Паулюс
  Илья Пономарёв
  Арнолдас Босас
  Мартин Остервейк
  Тихамер Бече
  Арсений Ранкович

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

2009 год в хоккее
Декабрь 2009 года
Спорт в Венгрии в 2009 году
М*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные спортивные соревнования в Дебрецене